prof. Zofia Abramowiczówna (1906-1988) – filolog klasyczna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. Zofia Abramowicz – filolog rosyjska, Uniwersytet w Białymstoku